Мари́я (Ми́на) Льво́вна Диллон (, , , Российская империя — , , СССР) — первая в России женщина — профессиональный .

Биография 
Родилась в Ковенской губернии в семье еврея-откупщика. В ранней молодости была привезена в Санкт-Петербург, где под влиянием впечатления от первых успехов Антокольского родные обратили внимание на её страсть лепить.

В 1879 году Диллон поступила в Академию художеств, которую окончила в 1888 году. За выпускную работу «Андромеда, прикованная к скале» (сохранились её фото и эскиз) получила малую золотую медаль и звание классного художника 2-й степени.

С тех пор она почти без перерыва принимала участие в ежегодных академических выставках в Петербурге, выставляясь иногда и за границей. Побывала в Германии, Франции и Италии.

Работы 

Из её академических работ выделяются небольшая фигурка «Вестник Марафонской победы». Выработав изящную технику и основательно изучив анатомию, Диллон специализировалась частью на нагих женских фигурах («Невольница», «Нега», «Мак», «Сомнамбула» и другие), частью на миловидных женских и детских головках, идеализированных и портретных.

Из головок её наибольшую популярность приобрела «Лилия». Представляют интерес и её драпированные фигуры: «Татьяна», «Офелия», «Эстеральда», «Капризница», «За чтением» и прочие.

«Татьяна» была впервые показана на академической выставке 1896 года и затем на Международной художественной выставке в Берлине в том же году. На 100-летие Пушкина «Татьяна» была выставлена в Музее барона Штиглица. Кандидат искусствоведения Елена Карпова отмечает, что в дореволюционный период «Татьяна» была очень популярна: её изображение помещали в газетах, журналах, на открытках и в изданиях Пушкина. Затем «Татьяна» была утрачена.

В конце 1890-х годах Диллон создала ряд работ для интерьеров петербургского особняка А. Ф. Кельха. Заказчицей была Варвара Петровна Базанова-Кельх.  Для парадной лестницы особняка Диллон создала три аллегорические статуи: «Утро», «Полдень» и «Вечер» (по состоянию на 2020 года хранятся в Ростовском областном музее изобразительных искусств). Весной 1898 года Диллон отправилась во Флоренцию, где её горельефы итальянскими мастерами под руководством профессора Коррадосси к концу марта 1899 года были переведены в мрамор. В итоге в доме Кельха появились три мраморные фигуры на лестнице и монументальный декоративный камин в зале («Пробуждение весны»).

Во Флоренции Диллон создала портретные бюсты, а также статуэтки Эсмеральды (по состоянию на 2020 год хранилась в Государственной Третьяковской галерее) и «Итальянскую нищенку» (до 1918 года хранилась во дворце великой княгини Ксении Александровны).

В Санкт-Петербурге Диллон для Каслинского чугунного павильона выполнила три работы:
 Горельеф «Птицы радости и печали Сирин и Алконост» в декоре среднего яруса;
 Модель для драконов, расположенных по углам верхнего яруса;
 Канделябры внутри павильона.

«Лилия» была создана Диллон в 1900 году. Диллон говорила:
Оригиналом для «Лилии» послужила мне одна русская барышня, с которой я познакомилась в дороге

«Лилия» была приобретена на выставке в Академии художеств императорской семьей для украшения Сиреневого кабинета Александровского дворца.

Горельеф «Офелия» был исполнен Диллон в 1901 году и посылался ею на международные выставки — в Мюнхене (1901 год) и в Риме (1911 год).

Существовала терракотовая статуэтка «В сумерках» работы Диллон (ещё в 2009 году считалась утраченной, пока не была обнаружена в петербургском частном собрании).

Считающиеся обыкновенно более серьёзными задачи были с успехом исполнены ею: бюст-памятник математика Н. И. Лобачевского (в Казани), такой же памятник императору Александру II (в Чернигове), надгробные памятники министру путей сообщения Гюббенету (портретный медальон и бронзовые украшения не сохранились), профессору Премацци (не сохранился, известен по фото), профессору де ла Фоссу, писателю Данилевскому и, наконец, композитору Аренскому. Широкое распространение во всевозможных изображениях в России и за границей получила большая группа Диллон «На Дальнем Востоке» — молоденькая сестра милосердия читает раненому солдату письмо с родины; этой работой Диллон заслужила в 1905 году первую юбилейную премию в 2000 рублей на конкурсе Императорского общества поощрения художеств. Другую премию она получила за модели двух медалей в память 200-летия Петербурга.

В портретах (часто выполняемых по фотографиям) Диллон достигала абсолютного сходства с оригиналом. В начале XX века Диллон выполнила много надгробных памятников. Современники Диллон выделяли памятник актрисе Вере Комиссаржевской на Никольском кладбище (1915 год, затем перенесено в Некрополь мастеров искусств). В Некрополе мастеров искусств находится копия 1952 года барельефа пианиста Антона Аренского. Этот рельеф изначально располагался в застекленной металлической часовне (не сохранилась). Также Диллон в 1912 году создала надгробный памятник на могиле своего друга-пейзажиста Константина Крыжицкого (после революции 1917 года бронзовая скульптура была переплавлена, а к 2020 году от памятника сохранилась только высокая гранитная скала).

Диллон обладала талантом без широкого захвата, но вполне гармоничным в самом себе, выполнявшем отмежеванную себе собственную область. Её работы производят своё впечатление именно инстинктивным соответствием между задачами и силами, которого художница сумела достигнуть.

Ошибочно приписываемые Диллон работы 
Диллон ошибочно приписывали в биографическом словаре «Художники народов СССР» (1972 год) авторство памятника Шарлю Гуно, установленном в Париже. Кандидат искусствоведения Елена Карпова выяснила, что эта ошибка произошла потому, что в «Новом времени» опубликовали вместе «Новую биографию Гуно» (в ней было фото памятника) и статью о Диллон. На самом деле памятник Гуно был выполнен французским скульптором Антонином Мерсье.

Семья 
Муж — художник Ф. Ф. Бухгольц (1857—1942), соученик Диллон. Сохранилась (по состоянию на 2020 год) его изображение из терракоты, выполненное в июне 1885 года Марией Диллон.

Сестры — Диллон (Долина) Анна Львовна. Ум. 1929. Актриса; Добровольская (Диллон) Флора Львовна. Ум. 1931.

Похоронена на Смоленском лютеранском кладбище.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Биография и фото могилы на сайте Петербургских захоронений

Женщины-скульпторы Российской империи
Женщины-скульпторы СССР
Похороненные на Смоленском лютеранском кладбище